Dawani bezeichnet:

 Dschalal ad-Din Dawani (1427–1502), iranischer Philosoph 
 Nadin Dawani (* 1988), jordanische Taekwondoin
 Suheil Dawani (* 1951), palästinensischer anglikanischer Bischof